Jurij Trofimov – ciclista su strada e mountain biker russo
 Roman Trofimov – saltatore con gli sci russo
 Vasilij Trofimov – calciatore sovietico dal 1991 russo